Шайдуриха

Населённые пункты 
 Шайдуриха — село в Невьянском районе Свердловской области

Реки 
 Шайдуриха — река, приток реки Сысерти в Свердловской области 
 Шайдуриха — река, приток реки Аяти в Свердловской области
 Шайдуриха — река, приток реки Утки в Свердловской области и Пермском крае